Альфа Этники 2000/2001 () — 65-й сезон чемпионата Греции по футболу. Он начался 16 сентября 2000 года и закончился 27 мая 2001 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

2000/2001
Греция
Греция
Спорт в Греции в 2000 году
Спорт в Греции в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001